Аллен Томас Крейг (; род. 18 июля 1984, Мишен-Вьехо, Калифорния) — американский бейсболист, выступающий за клуб главной лиги бейсбола «Бостон Ред Сокс». Играет на позиции аутфилдера, игрока первой базы.

Карьера 
Аллен Крейг посещал Chaparral High School в Темекула, Калифорния, где он играл в бейсбол и баскетбол. Затем он поступил в Калифорнийский университет в Беркли и стал играть за их команду.

Аллен был задрафтован «Кардиналами» в восьмом раунде в 2006 году. Он успешно выступал во всех командах системы «Кардиналс», выбив 76 хоум-ранов за три с половиной сезона.

Дебют в МЛБ состоялся 8 апреля 2010 года.
Первый хоум-ран выбил с подачи Кайла Кендрика 19 июля 2010 года в поединке против «Филлис».
Сделав два RBI-сингла, открывающих счёт в поединке, он стал первым пинч-хиттером с этим достижением в Мировых Сериях. В том розыгрыше Аллен очень помог своей команде, которая в результате стала лучшей в 2011 году.
После завершения сезона, Аллен был помещён в список травмированных и возвращён оттуда 1 мая 2012 года.

В сезоне 2012 года стал основным игроком «Кардиналов» на первой базе из-за ухода Альберта Пухольса и перевода в лист травмированных Лэнса Беркмана.

Личная жизнь 
Аллен Крейг женился на своей подруге, Марии ЛаМарка, 12 ноября 2011 года. Имеет черепаху Торти, которая стала неофициальным талисманом команды, когда на неё был заведён аккаунт в Твиттере.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бейсболисты США
Игроки первой базы МЛБ
Правые аутфилдеры МЛБ
Игроки «Сент-Луис Кардиналс»
Игроки «Бостон Ред Сокс»
Выпускники Колледжа Лафайет